The Vanishing ist der Originaltitel folgender Filme:
 Spurlos verschwunden (1988), niederländisch-französischer Thriller von George Sluizer (1988)
 Spurlos (1993), US-amerikanischer Thriller von George Sluizer, Remake des Films von 1988 (1993)
 Keepers – Die Leuchtturmwärter, britischer Thriller von Kristoffer Nyholm (2018)